Notch peut désigner :

Anthroponyme 
 le surnom de Markus Persson (né en 1979), développeur, créateur du jeu Minecraft ;
 le surnom de  (né le 11 mai 1974), chanteur américain de R&B, reggae, dancehall et reggaeton et fondateur du groupe de hip-hop/reggae  ;

Toponyme 
 l'abri Notch Mountain, refuge de montagne américain dans le comté d'Eagle, au Colorado.

Divers 
 le nom d'une protéine de la voie de signalisation Notch ;
  , un filtre coupe-bande en traitement du signal ;
 Notch, un album du groupe Kino ;
 une encoche sur le bord des écrans de smartphone pour laisser place à un dispositif (caméra, par exemple) ;